M1 kan syfta på:

 M1 – ett expanderande moln av gas, se Messier 1
 M1 – en TV-kanal i Ungern, se Magyar Televízió
 M 1 – en runsten i fornlämningsområdet Kvissle-Nolby-Prästbolet, se Nolbystenen
 M1-receptor – ett slags receptorer som finns i parasympatiska nervsystemet, se Muskarinreceptorer

Ekonomi 
 M1 (ekonomisk term) – ett mått på penningmängden

Sport 
 M-1 Global – en mixed martial arts-organisation
 M-1 Mixfight – en mixed martial arts-organisation ursprungligen från Ryssland

Transport

Väg 
 M1 (Australien)
 M1 (Sydafrika)
 M1 (Storbritannien) 
 M1 (Ungern)
 M1 (Nordirland)
 M1 (Pakistan)
 M1 (Irland)
 M1 (Ryssland)
 M01 (Ukraina)
 M-1 (USA)
 Metroad 1 – en väg i Sydney, Australien
 Princes Freeway – M1 i Victoria, Australien

Järnväg 
 M1 (Köpenhamns metro) – linje i Köpenhamns tunnelbana, Danmark
 M1 (Budapests tunnelbana) – den första linjen i Budapests tunnelbana, Ungern

Fordon 
 BMW M1 – sportbil från 1978
 Miles M.1 Satyr – ett brittiskt biplan från 1930-talet

Vapen och militär utrustning 
 M1 Abrams – en stridsvagn
 M1 carbine – en karbin
 M1 Combat Car – en tidig stridsvagn
 M1 Garand – ett automatgevär 
 M1 Mortar – en granatkastare
 M1 (kulsprutepistol) – en amerikansk kulsprutepistol
 Bristol M.1 – ett brittiskt stridsflygplan från 1916

Se även
 HMS M1